De A-Junioren Eredivisie 1993/94 was de 2e editie van deze Nederlandse voetbalcompetitie die door de KNVB wordt georganiseerd.

De plaatsen van het vorige seizoen gedegradeerde FC Groningen en Go Ahead Eagles werden ingenomen door FC Volendam en Fortuna Sittard. FC Volendam was het vorige jaar geëindigd als nummer 2 achter Ajax A2 in de Eerste Divisie A. Omdat Ajax A1 al in de Eredivisie speelde mocht Ajax A2 niet promoveren. Fortuna Sittard kwam er bij als kampioen van de Eerste Divisie B. In verband met de uitbreiding van de A-Junioren Eredivisie van 12 naar 14 verenigingen promoveerden ook AZ uit 1 A en Vitesse uit 1 B naar de Eredivisie. DWS en SC Feyenoord waren evenals vorig seizoen de enige amateurverenigingen in de Eredivisie. 

Het kampioenschap was wederom voor Ajax, dat daarmee haar 15e landstitel bij de A-Junioren won. Op de slotdag werd FC Zwolle thuis door PSV met 0-14 verpletterd.

Promotie en degradatie
FC Zwolle werd laatste met slechts twee overwinningen en een gelijk spel. Samen met DWS degradeerden de Zwollenaren naar de Eerste divisie A-Junioren. Door de degradatie van DWS was SC Feyenoord nu nog als enige amateurvereniging over in de Eredivisie. De Eerste Divisie was gesplitst in twee regionale afdelingen. FC Groningen werd kampioen van 1 A en Sparta werd kampioen van 1 B. Beide verenigingen promoveerden daarmee naar de Eredivisie.

Eindstand 

Voetbal in 1993
Voetbal in 1994
Nederlands jeugdvoetbal
Competitievoetbal 1993/94